Первома́йская у́лица — улицы в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названные в честь Дня международной солидарности трудящихся.

Россия

Москва 
 Первомайская улица — улица в Измайлове.
 Первомайская улица — улица в посёлке Новомалино Зеленограда.
 Первомайская улица — улица в посёлке Толстопальцево.
 Первомайская улица — улица в Троицке.
 Верхняя Первомайская улица.
 Средняя Первомайская улица.
 Нижняя Первомайская улица.
 Первомайская улица — прежнее название (в 1918—1935) Мясницкой улицы.

Московская область 
 Первомайская улица — улица в Балашихе.
 Первомайская улица — улица в Быкове.
 Первомайская улица — улица в Волоколамске.
 Первомайская улица — улица в Воскресенске.
 Первомайская улица — улица в Долгопрудном.
 Первомайская улица — улица в Домодедове.
 Первомайская улица — улица в Ивантеевке.
 Первомайская улица — улица в Ильинском.
 В Истре:
 Первомайская улица.
 2-я Первомайская улица.
 Первомайская улица — улица в Климовске.
 Первомайская улица — улица в Клину.
 Первомайская улица — улица в Коломне.
 В Королёве:
 Первомайская улица.
 Первомайская улица — улица в микрорайоне Болшево.
 Первомайская улица — улица в микрорайоне Первомайский.
 Первомайская улица — улица в Красногорске.
 Первомайская улица — улица в Лобне.
 Первомайская улица — улица в Лыткарине.
 Первомайская улица — улица в Можайске.
 Первомайская улица — улица в Мытищах.
 Первомайская улица — улица в Ногинске.
 Первомайская улица — улица в Орехово-Зуеве.
 Первомайская улица — улица в Подольске.
 Первомайская улица — улица в Пушкине.
 Первомайская улица — улица в Раменском.
 Первомайская улица — улица в Серпухове.
 Первомайская улица — улица в Солнечногорске.
 Первомайская улица — улица в Ступине.
 Первомайская улица — улица во Фрязине.
 Первомайская улица — улица в Химках.
 Первомайская улица — улица в Чехове.
 Первомайская улица — улица в Щербинке.
 Первомайская улица — улица в Электростали.

Санкт-Петербург 
 Первомайская улица — улица в Шувалово.
 Первомайская улица — улица в Приморском районе.
 Первомайская улица — улица в Колпино.
 Первомайская улица — улица в Левашово.
 Первомайская улица — улица в Ломоносове.
 Первомайская улица — улица в Павловске.
 Первомайская улица — улица в Песочном.
 Первомайская улица — улица в Шушарах.

Ленинградская область 
 Первомайская улица — улица в Александровке Гатчинского района.
 Первомайская улица — улица в Коммунаре.
 Первомайская улица — улица в Никольском Тосненского района.
 Первомайская улица — улица в Токсове.
 Первомайская улица — улица в Лебяжьем Ломоносовского района.
 Первомайская улица — улица в Выборге.

Мурманская область 
 Первомайская улица — улица в Апатитах.
 Первомайская улица — улица в пгт Зеленоборский.
 Первомайская улица — улица в Кандалакше.
 Первомайская улица — улица в Мурманске.
 Первомайская улица — улица в Оленегорске.
 Первомайская улица — улица в городе Полярные Зори.

В других населённых пунктах 
 Первомайская улица — улица в Архангельске.
 Первомайская улица — улица в селе Аскиз.
 Первомайская улица — улица в Астрахани.
 Первомайская улица — улица во Владикавказе.
 Первомайская улица — улица в Вологде.
 Первомайская улица — улица в Грозном.
 Первомайская улица — улица в Данкове.
 Первомайская улица — улица в Ейске.
 В Екатеринбурге:
 Первомайская улица;
 1-я Первомайская улица — прежнее название Профсоюзной улицы.
 2-я Первомайская улица — прежнее название улицы Орденоносцев.
 Первомайская улица — улица в Йошкар-Оле.
 Первомайская улица — улица в Кирове.
  — улица в Красном Сулине.
 В Курске:
 Первомайская улица;
 2-я Первомайская улица;
 3-я Первомайская улица;
 4-я Первомайская улица;
 Первомайская улица — прежнее (до 1972 г.) название Олимпийской улицы до включения деревни Поповка в состав города.
 В Липецке:
 Первомайская улица;
 Первомайская улица — прежнее (до 1936 г.) название Гранитной улицы.
 Первомайская улица — прежнее (до 1964 г.) название Фабричной улицы.
 В Махачкале:
 Первомайская улица — прежнее (до 1967 г.) название улицы Абдул-Вагаба Сулейманова;
 Первомайская улица — прежнее (до 1996 г.) название улицы Рустамова.
 Первомайская улица — прежнее название улицы Ахохова в Нальчике.
 Первомайская улица — улица в Новосибирске.
 Первомайская улица — улица в Ольге.
 Первомайская улица — улица в Орле.
 Первомайская улица — улица в Пскове.
 Первомайская улица — улица в Салавате.
 Первомайская улица — улица в Самаре.
 Первомайская улица — улица в Саратове.
 Первомайская улица — улица в Сыктывкаре.
 Первомайская улица — улица в Тольятти.
 Первомайская улица — улица в Томске.
 Первомайская улица — улица в Туле.
 Первомайская улица — улица в Тюмени.
 Первомайская улица — улица в Узловой.
 Первомайская улица — улица в Ульяновске.
 Первомайская улица — улица в Уфе.
 Первомайская улица — улица в Чебоксарах.
 Первомайская улица — улица в Череповце.
 В Ярославле:
 Первомайская улица;
 Первомайская улица — прежнее (до 1957 г.) название Ясной улицы.

Украина 
 Первомайская улица — улица в Днепропетровске.
 Первомайская улица — улица в Донецке.
 Первомайская улица — улица в Запорожье.
 Первомайская улица — улица в Кременчуге.
 Первомайская улица — улица в Мариуполе.
 Первомайская улица — улица в Николаеве.
 Первомайская улица — улица в Северодонецке.
 Первомайская улица — улица в Сумах.
 Первомайская улица — улица в Черкассах.
 Первомайская улица — улица в Черновцах.

Крым 
 Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Первомайская улица — улица в Симферополе.
 Первомайская улица — улица в Феодосии.

Казахстан 
 Первомайская улица — улица в Алма-Ате.

Киргизия 
 Первомайская улица — прежнее (до начала 1990-х) название улицы Раззакова в Бишкеке.

Туркмения 
 Первомайская улица — улица в Ашхабаде.

Белоруссия 
 Первомайская улица — улица в Минске.
 Первомайская улица — улица в Могилёве.
 Первомайская улица — улица в Пинске

См. также 
 Майская улица
 Первомайский переулок
 Первомайский проезд
 Первомайский проспект
 Улица 1 Мая

 5-01